

Geografia 

 Kirov – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Kirov – centro abitato del distretto di Şuşa, in Azerbaigian
 Kirov – città della Russia, capitale dell'Oblast' di Kirov
 Kirov – una città dell'Oblast' di Kaluga
 Isole di Kirov – isole di San Pietroburgo
 Isole di Sergej Kirov – arcipelago nel mare di Kara
 Oblast' di Kirov – Oblast' russo nel Circondario federale del Volga
 Kirovgrad – città della Russia siberiana nell'Oblast' di Sverdlovsk
 Kirovo o Kirovohrad – città dell'Ucraina centrale, oggi Kropyvnyc'kyj
 Kirovo-Čepeck – città della Russia, nell'Oblast' di Kirov
 4447 Kirov –  asteroide della fascia principale

Persone 
 Kirov, , è lo pseudonimo del cognome di Sergej Mironovič Kirov, rivoluzionario e alto funzionario bolscevico. In suo onore vennero intitolati:
 Balletto Kirov – denominazione sovietica dell'attuale Balletto Mariinsky
 Teatro Kirov – denominazione del Teatro Mariinsky dal 1935 al 1992
 Officine Kirov – complesso industriale russo situato a San Pietroburgo
 Kirov – unità capoclasse della Classe Kirov (1936)
 Kirov – unità capoclasse della Classe Kirov (1980)
 Classe Kirov (1980) – classe navale di incrociatori da battaglia a propulsione nucleare della Marina Russa (progetto 1144 Orlan)
 Classe Kirov (1938) – classe navale di incrociatori della Marina Sovietica degli anni trenta (progetto 26)

 Aleksandr Kïrov – calciatore kazako
 Ivajlo Kirov –  cestista bulgaro

Pagine correlate 
Kirovsk
Kirovskaja
Kirovskij